Elsje Christiaens (vers 1646-1664), servante et meurtrière danoise
Hans Christiaens (né en 1964), footballeur belge.
Jeffrey Christiaens (né en 1991), footballeur philippin.
Josef Christiaens (1882-1919), pilote automobile et aviateur belge.
Louis Christiaens (1890-1975), homme politique français.

Patronyme flamand